Понятие и слово мозг может встречаться в различных контекстах.

В естественных науках: биология, биология человека, нейробиология, медицина.
 Термины, имеющие отношение к нервной системе:
 Мозг,
 Мозг человека,
 Головной мозг,
 Продолговатый мозг,
 Средний мозг,
 Промежуточный мозг,
 Спинной мозг,
 Термины, означающие «вещество, находящееся внутри»:
 Костный мозг,
 Мозговое вещество надпочечника,
 Мозговое вещество почки

В гуманитарных науках и математике: когнитивной науке (когнитивистике), философии, психологии, антропологии, искусственном интеллекте и др., где мозг рассматривается как «вместилище» разума.

В культуре (кинематография) в названиях фильмов.
 «Мозг»,
 «Сканирование мозга»,
 «Когда умирает мозг»,
 «Вышиби мозги»,
 «Мозги набекрень».

Мозги (субпродукт)

См. также 
 Мозг в колбе
 Мозги ткача (блюдо)